

Sigle 

 Indice GRAU, en russe.

Nom commun 
 Gris en allemand ;
 Grau est un terme occitan signifiant « estuaire » ou « chenal », dérivé du latin « gradus » signifiant « pas, degré » ou du gallo-roman d'origine gauloise « grauus » signifiant « grève, rivage sablonneux, plage ».

Nom propre

Patronyme 

 Anna Grau (1967-), journaliste et écrivaine espagnole ; 
 Boniface Grau (1871-1950), membre de la bande à Bonnot ;  
 Dirk Grau (1963-), monteur allemand ;
 Emilio Grau Sala (1911-1975), peintre catalan ; 
 Enrique Grau (1920-2004), artiste colombien ; 
 Eulàlia Grau (1946-), artiste féministe catalane ; 
  (1966-), homme politique et avocat catalan ; 
 Jordi Grau Sogas (1981-), coureur cycliste espagnol ; 
 Josep Grau-Garriga (1929-2011), artiste peintre catalan ; 
 Jorge Grau (1930-2018), réalisateur et scénariste espagnol ; 
 Jorge Michel Grau (1973-), réalisateur mexicain ; 
 Kévin Grau (1980-), footballeur français ; 
 Martin Grau (1992-), athlète allemand ; 
 Miguel Grau Seminario (1834-1879), amiral et officier de la marine péruvienne ; 
 Ramón Grau San Martín (1887-1969), président de la république de Cuba de 1933 à 1934, et de 1944 à 1948 ; 
 Raúl Cubas Grau (1943-), ingénieur et homme d'État paraguayen ; 
 Romain Grau (1974-), avocat et homme politique français ; 
 Shirley Ann Grau (1929-2020), écrivain américaine.

Toponyme 

 Grau de Maury, col de montagne ;
 Le Grau-du-Roi, commune du Gard, entre Aigues-Mortes et la mer ;
 Le Grau d'Agde, quartier de la commune d'Agde (Hérault), entre Agde et la mer.
Patronyme catalan
Patronyme hispanique
Patronyme germanique